Jesús de Machaca steht für folgende geographischen Objekte in Bolivien:

 Jesús de Machaca (La Paz), Ort im Departamento La Paz
 Jesús de Machaca (Potosí), Ort im Departamento Potosí
 Kanton Jesús de Machaca, Verwaltungsbezirk im Departamento La Paz
 Municipio Jesús de Machaca, Landkreis im Departamento La Paz